Velika Gora je lahko:
 Velika Gora, sredogorska veriga v Sloveniji
naselji na Hrvaškem:
Velika Gora, Pregrada 
 Velika Gora, Sveti Ivan Zelina